Ihr erstes Rendezvous steht für:
 Ihr erstes Rendezvous (1941), französischer Spielfilm von Henri Decoin
 Ihr erstes Rendezvous (1955), deutsch-österreichischer Spielfilm von Axel von Ambesser